Schaal peut faire référence à :

Personnalités 

 Barbara A. Schaal (1947-), biologiste américaine.
 Ferdinand Schaal (1889-1962), un General der Panzertruppen allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Florence Schaal, une journaliste française.
 François Ignace Schaal, un général et homme politique français du .
 Wendy Schaal, une actrice américaine.

Lieux 

Schaal (Arkansas)

Voir aussi